Plusieurs localités d'Iran s'appellent Bastâm :

 Bastâm dans la province de l'Azerbaijan de l'ouest en Iran ;
 Bastâm dans la province de Semnan au nord de l'Iran près de Shahroud ;

Un prétendant de la dynastie Sassanide se nomme également Bistam ou Vistahm.

Homonymie de localités